Alain Gérard peut désigner :
 Alain Gérard (1937-2018), un sénateur du Finistère ;
 Alain Gérard (1950-2016), un écrivain et membre de la Société des gens de lettres ;
 Alain Gérard (1951-), un écrivain et ancien président du Centre vendéen de recherches historiques ;
 Alain B. L. Gérard (1932-), un cadre supérieur d'entreprise, artiste-peintre, écrivain.